Garrett House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Garrett House (Arkansas), ID-Nr. 74000500
 Garrett House (New York), ID-Nr. 97000080
 Garrett House (Tennessee), ID-Nr. 09000137